All That Remains est une expression anglaise qui signifie « Tout ce qui reste ».


All That Remains peut désigner :

Musique

Groupe 

 , groupe américain de metalcore.

Album 

 , album de Fozzy sorti le  ;
 , EP de Circle II Circle sorti le .

Chanson 

 All That Remains, chanson de Bolt Thrower présente sur l'album Realm of Chaos sorti le  ;
 All That Remains, chanson de 3 présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 

 All That Remains, 1 épisode de la  de  ;
 All That Remains, film suisse de Pierre-Adrian Irlé et Valentin Rotelli avec Isabelle Caillat - sorti en 2011.

Autres 

 All That Remains, titre original de Et il ne restera que poussière..., roman de Patricia Cornwell publié en 1992 ;
 All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948'', livre de Walid Khalidi publié en 1992.